Swansea City AFC (celým názvem: Swansea City Association Football Club; velšsky: Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe) je velšský fotbalový klub, který sídlí ve městě Swansea v ceremoniálním hrabství West Glamorgan. Založen byl v roce 1912 pod názvem Swansea Town. Svůj současný název nese od roku 1970. V roce 1920 se stal členem Football League, přesněji nově založené Third Division South. Od sezóny 2018/19 působí v EFL Championship (druhá nejvyšší soutěži v Anglii). Klubové barvy jsou černá a bílá.

Mezi léty 1981 a 1983 hrála Swansea první anglickou divizi a v jejich první sezóně skončili na šestém místě. V roce 2011 si Swansea vybojovala postup do Premier League z play off, když ve finále porazila Reading. Ve své první sezóně v Premier League po postupu se Swansea umístila na 11. místě, na konci sezóny odešel manažer Brendan Rodgers do Liverpoolu FC. V sezóně 2012/13, už pod vedením nového manažera Michaela Laudrupa, vybojovala vítězství v Capital One Cupu ve finále ve Wembley proti Bradfordu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Liberty s kapacitou přes 21 tisíc diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1912 – Swansea Town AFC (Swansea Town Association Football Club)
 1970 – Swansea City AFC (Swansea City Association Football Club)

Získané trofeje

Anglie 

 EFL Trophy ( 2× )
 1993/94, 2005/06
 EFL Cup ( 1× )
 2012/13

Wales 

 Welsh Cup ( 10× )
 1912/13, 1931/32, 1949/50, 1960/61, 1965/66, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1988/89, 1990/91
 FAW Premier Cup ( 2× )
 2004/05, 2005/06

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1912–1915: Southern Football League (Division Two)
 1919–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1925: Football League Third Division South
 1925–1947: Football League Second Division
 1947–1949: Football League Third Division South
 1949–1965: Football League Second Division
 1965–1967: Football League Third Division
 1967–1970: Football League Fourth Division
 1970–1973: Football League Third Division
 1973–1978: Football League Fourth Division
 1978–1979: Football League Third Division
 1979–1981: Football League Second Division
 1981–1983: Football League First Division
 1983–1984: Football League Second Division
 1984–1986: Football League Third Division
 1986–1988: Football League Fourth Division
 1988–1992: Football League Third Division
 1992–1996: Football League Second Division
 1996–2000: Football League Third Division
 2000–2001: Football League Second Division
 2001–2004: Football League Third Division
 2004–2005: Football League Two
 2005–2008: Football League One
 2008–2011: Football League Championship
 2011–2018: Premier League
 2018– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  

 
Velšské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1912
Swansea